De Nederlandse kampioenschappen afstanden 1992 werden in januari 1992 gehouden in Heerenveen op de schaatsbaan Thialf.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter